«Премия „Джини“ за лучшую режиссуру» присуждается Канадской академией кино и телевидения, с первой церемонии 1980 года.

Статистика 
 Самое большое количество побед: Дэвид Кроненберг — 5 побед. Дени Вильнёв и Дени Аркан по 3 победы. Боб Кларк, Франсуа Джирард и Атом Эгоян по одной или двумя.
 Женщины: Три женщины — Мишлен Ланкто, Сэнди Уилсон и Сара Полли — по одной победе.
 Claude Jutra Award: Сара Полли, Захариас Кунук и Робер Лепаж — по одной победе.

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е 

Джини (кинопремия)
Премии за режиссуру